Jméno a příjmení Petr Hladík má více nositelů:

 Petr Hladík (cyklista) (* 1948) – československý reprezentant v cyklistice
 Petr Hladík (ekonom) (* 1972) – český ekonom
 Petr Hladík (* 1984) – český politik KDU-ČSL